QO steht für:
 Aeromexpress (IATA-Code), ehemalige mexikanische Frachtfluggesellschaft
 Origin Pacific Airways (IATA-Code), ehemalige neuseeländische Fluggesellschaft

QO